Chamoux ist der Name mehrerer französischer Orte:

 Chamoux, Gemeinde im Département Yonne
 Chamoux-sur-Gelon im Département Savoie
 Chamoux in der Gemeinde Minzier im Département Haute-Savoie

Chamoux ist der Familienname folgender Personen:
 Benoît Chamoux (1961–1995), französischer Bergsteiger
 François Chamoux (1915–2007), französischer Archäologe, Althistoriker und Altphilologe
 Jean Chamoux (1925–2007), französischer Fotograf